Recanati steht für:
 Recanati, eine Stadt in der italienischen Region Marken

Recanati ist der Familienname folgender Personen:
 Giusto Recanati (1789–1861), italienischer Ordensgeistlicher und Kardinal
 Menachem ben Benjamin Recanati (13. Jahrhundert), Kabbalist in Italien